Prinz-Leopold-Kaserne ist der Name folgender Kasernen:

 Prinz-Leopold-Kaserne (München)
 Prinz-Leopold-Kaserne (Regensburg)